Vesa Heikinheimo (10 de maio de 1983) é um futebolista finlandês que já atuou no FF Jaro.

Vesa Heikinheimo